Чемпионат Европы по кроссу 1996 года прошёл 15 декабря в Шарлеруа, Бельгия. Были разыграны 4 комплекта наград: по 2 в индивидуальном и командном зачётах.

В соревнованиях приняли участие 175 атлетов (100 мужчин и 75 женщин) из 25 стран Европы. Каждая страна могла выставить до 6 человек в мужской забег и до 5 — в женский. Победители в командном первенстве определялись по сумме мест 4 лучших участников у мужчин и 3 лучших у женщин.

Результаты

Мужчины. 9,65 км 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Женщины. 4,55 км 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Медальный зачёт 
Медали завоевали представители 7 стран-участниц.

Ссылки 
 

Чемпионат Европы по кроссу
Декабрь 1996 года
Спорт в Бельгии в 1996 году
Чемпионаты Европы в Бельгии
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Бельгии
Спорт в Шарлеруа
События 15 декабря
кросс